HMS Dasher war der Name von fünf Schiffen der Royal Navy

 HMS Dasher (1719), Sloop mit 18 Kanonen 
 HMS Dasher (1837), hölzerner Raddampfer
 HMS Dasher (1894), Zerstörer der Charger-Klasse (Zerstörerklasse)
 HMS Dasher (D37), Geleitflugzeugträger der Charger-Klasse (Flugzeugträgerklasse)
 HMS Dasher (P280), Patrouillenboot der Archer-Klasse